Саркис Бальян (1835, Стамбул — 1899, Стамбул) — османский архитектор из известного армянского рода архитекторов Бальянов.

Биография 
Родился в 1835 году в Стамбуле. Второй из четырёх сыновей архитектора Карапета Бальяна и его жены Назени Бабаян. Братья Никогос, Акоп и Симон также были архитекторами. Саркис и Никогос вместе обучались в парижском художественном лицее, но из-за болезни Никогоса вынуждены были вернуться в Стамбул. В Стамбуле Саркис подключился к проекту отца — строительству дворца Бейлербейи. После смерти отца занялся восстановлением дворца Адиле-султан.

Профессиональная карьера Саркиса была приостановлена после смерти Акопа в 1875 году и вступления на трон Абдул-Хамида II. За свои политические взгляды Саркис пробыл в ссылке в Европе 15 лет, после чего вернулся в Османскую империю.

Гражданская деятельность 
Был членом ассамблеи армянского Патриархата, активно помогал армянским деятелям искусства .

Важнейшие постройки 
 Дворец Бейлербейи, совместно с отцом Карапетом Бальяном (1861 — 1865)
  в Бешикташе, посвященная его жене Макрухи (1866)
 Дворец Чираган (1863 — 1871)
 Мечеть Пертевниял Валиде Султан, совместно с братом Акопом (1871)
 Пороховой завод в Зейтинбурну (1874)
 Здание военного министерства, ныне здание Стамбульского технического университета
 Медицинская школа, ныне здание Галатасарайского лицея
 Мальтийский дом
 Дворец Адиле-султан (возведен на месте павильона)
 Дворец Йылдыз (Мальтийский павильон)
 
 
 Охотничий домик Абдул-Азиза
 Мечеть Кягытхане
 Часовая башня Долмабахче

Место погребения 
Похоронен на армянском кладбище в  (Ускюдар).

Галерея

Примечания

См. также 
Синан

Архитекторы Турции